Patiparn Phetphun (Kanchanaburi, 25 de setembro de 1980) é um futebolista profissional tailândes, defensor, milita no Bangkok United.

Referências

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Kanchanaburi
Futebolistas da Tailândia
Futebolistas do Buriram United Football Club
Futebolistas do Bangkok United Football Club
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007